Beastly – romanzo di Alex Flinn
Beastly – film del 2011, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo